Gerrit Piek (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
Gerrit Piek (politicus), Nederlands politicus